

Personnalités

Budd Boetticher (1916-2001), réalisateur américain de cinéma.
Carl Wilhelm von Bötticher (1791-1868), homme politique prussien.
Christian von Boetticher (né en 1970), homme politique allemand.
Ernst Bötticher (1842-1930), militaire de l'armée prussienne et journaliste allemand.
Friedrich von Boetticher (1826-1902), historien de l'art saxon.
Hans von Boetticher (1886-1958), ornithologue allemand.
Karl Bötticher (1806-1889), historien de l'art prussien.
Walter von Boetticher (1853-1945), historien allemand, fils de Friedriech.

Homonymie de patronyme